1989/90 was het 52e seizoen van de Liga 1 en het 72ste kampioenschap van Roemenië.

Tijdens dit seizoen werd het communistische regime omver geworpen. Politieclub Victoria Boekarest en Olt Scornicești, dat door dictator Nicolae Ceaușescu gesteund werd, werden na de winterstop uit de competitie gezet wegens onregelmatigheden in de voorgaande seizoenen. Alle tegenstanders kregen in de terugronde een 3-0-overwinning toegekend. De wedstrijd tussen Victoria en Olt werd niet in de tabel opgenomen, waardoor zij officieel maar 33 wedstrijden op het scorebord hebben.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1989/90 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen
Competitievoetbal 1989/90